Le nom « rayon vert » peut faire référence à :
 le rayon vert, un type de photométéore ;
 Le Rayon vert, roman de Jules Verne publié en 1882 ;
 Le Rayon vert, film d'Éric Rohmer sorti en 1986.
 Rayon vert, collection littéraire publiée par Les Moutons électriques et inaugurée en 2012 ;
 Rayon vert, chanson de Mylène Farmer et d'AaRON présente sur l'album L'Emprise sorti en 2022. 

Homonymie de titre